Ел Саваро има више значења:

 Ел Саваро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саваро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саваро, Рестауранте (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро, Ел Пинито (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саваро (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику